Кханьхоа () — вьетнамский топоним:
 Кханьхоа — провинция в южной части центрального Вьетнама.
 Кханьхоа — квартал в городе Виньтяу, провинция Шокчанг.
 Кханьхоа — община в уезде Йенкхань, провинция Ниньбинь.
 Кханьхоа — община в уезде Лукйен, провинция Йенбай.
 Кханьхоа — община в уезде Уминь, провинция Камау.